Scream (1996), pel·lícula slasher del 1996, dirigida per Wes Craven i escrita per Kevin Williamson 
 Scream 2, segona part de la saga Scream estrenada el 1997 
 Scream 3, tercera part de la saga Scream, estrenada el 2000 
 Scream 4, quarta pel·lícula de la saga Scream i es va estrenar l'abril del 2011 
 Scream (saga), saga de terror dirigida pel director Wes Craven 
 Scream (sèrie de televisió), sèrie de televisió creada per Bob i Harvey Weinstein, basats en la pel·lícula del mateix nom 
 Scream (Tokio Hotel), àlbum de debut en anglès de la formació alemanya Tokio Hotel
 Scream (vídeo), vídeo de Michael Jackson